Zardari ist der Familienname folgender Personen:

 Asif Ali Zardari (* 1955), pakistanischer Politiker
 Bilawal Bhutto Zardari (* 1988), pakistanischer Politiker